USS Astoria es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Astoria (AK-8), carguero de la Primera Guerra Mundial.
 USS Astoria (CA-34), crucero pesado de la clase New Orleans asignado en 1934.
 USS Astoria (CL-90), crucero ligero de la clase Cleveland asignado en 1944.
Astoria, USS